Кеш — виділена частина пам'яті комп'ютера для зберігання даних, які використовуються найчастіше, що дозволяє прискорити роботу програм.
 Кеш — законний засіб платежу у формі готівки, банкнот і монет.
 Кеш-менеджмент — банківська послуга.

Персоналії 
 Кеш (прізвище)

Топоніми

Кеш — округ (графство) у штаті Юта, США.
 Кеш — місто, штат Оклахома
 Кеш — переписна місцевість, штат Юта